Derendingen (Solothurn) in Zwitserland
 Derendingen (Tübingen) in Duitsland